Arcana Famiglia é uma série de anime criada por HuneX e exibida originalmente em 2012, com um total de 12 episódios.

Resumo Básico 

Felicitá viveu sua infância solitária ao lado de sua mãe, Sumire, e seu mordomo Luca. Sua vida começa a tomar um rumo diferente quando completa 16 anos e conhece seu pai.

Protagonistas

Felicitá 
Filha de Mondo, o papa da Arcana Famiglia. Pode ler o coração das pessoas.

Nova 
Jovem conhecido por ser baixinho e chamado de Grão-de-Bico. Possui o poder da Morte.

Libertá 
Jovem que passou sua infância, com seu amigo Dante, no meio do mar. Possui o poder de realizar qualquer desejo, porém ainda não controlou esse poder.

Informações Adicionais 
 Arcana Famiglia possui um jogo de mesmo nome. O jogo veio antes do anime.
 O anime se assemelha muito com o anime Katekyo Hitman Reborn.

Séries de anime